Madelung-Gleichung steht für

 Born-Landé-Gleichung, eine Gleichung zur Berechnung der Gitterenergie in Ionenkristallen.
 Madelunggleichungen, eine alternative Formulierung der Schrödingergleichung.